Галия Нигметзяновна Нигматуллина (; ) — татарская советская актриса, Народная артистка Татарской АССР (1975).

Биография 
В 1926 году окончила Татарский театральный техникум и была принята в труппу Татарского академического театра  имени Галиасгара Камала.

Театральные работы 
Амплуа Нигматуллиной — характерная актриса.

Гайни — «Несчастный юноша» Г. Камала, Замзамбану — «Потоки», Асия — «Священное поручение» Т. Гиззата, Мапа — «Райхан» Н. Исанбета, Шура — «Русские люди» К. Симонова, Маймуна — «Минникамал» М. Амира, Глаша — «Гроза» А. Островского, Нагима — «Хаджи женится» Ш. Камала, Лидия — «Варвары» М. Горького, Мафтуха — «Судьба татарки» Г. Ибрагимова, Хадича — «Голубая шаль», Жихан — «Капризный жених», Гульнар — «Угасшие звезды» К. Тинчурина, Бадига — «Галиябану» М. Файзи

Личная жизнь 
Муж Хаким Салимжанов (1903—1981), артист и театральный режиссёр, народный артист ТАССР (1957).

 сын Марсель Салимжанов (1934—2002).

Память 

Семейное захоронение супругов Салимжанова и Нигматуллиной на казанском татарском кладбище, рядом с могилой Г. Тукая.

Литература 
Татарский энциклопедический словарь. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1998—703 с., илл

Примечания

Ссылки 
Артисты театра им. Галиаскара Камала

Казанский музыкальный театр
Персоналии:Татарский театр имени Галиасгара Камала
Похороненные на Ново-Татарском кладбище